Die B Grupa 1976/77 war die 28. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 7. August 1976 und endete am 8. Juni 1977.

In der Nordgruppe stieg Tscherno More Warna vor dem punktgleichen Etar Weliko Tarnowo auf. Etar lag vor dem vorletzten Spieltag noch mit einem Punkt in Führung, kam aber am 37. Spieltag bei Benkowski Isperich über ein torloses Remis nicht hinaus.

Auch in der Südgruppe fiel die Entscheidung über den Aufstieg erst am letzten Spieltag. Rosowa Dolina Kasanlak brauchte ein Sieg beim bereits abgestiegenen Sagorez Nowa Sagora. Durch das 1:1 musste man dem bis dahin Zweitplatzierten FC Tschernomorez Burgas den Aufstieg überlassen.

Modus 
Die 40 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 38 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Die jeweils letzten drei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1976 77
Fußballsaison 1976/77